Kalínina (Dnepróvskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kalínina (Kubànskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kalínina (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia